Polska:
 Wieck – miejscowość w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Wieck – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk, leżące w Borach Tucholskich
 Wieck auf dem Darß – gmina w Niemczech, w powiecie Vorpommern-Rügen, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

 Nazwiska
 Dorothea Wieck
 (Johann Gottlob) Friedrich Wieck (1785, Pretzsch – 1873)
 Friedrich Georg Wieck (1800, Schleswig – 1860, Leipzig)
 Hans-Georg Wieck
 Clara (Josephine) Wieck (1819, Leipzig – 1896, Frankfurt/Main)

Zobacz też:
 Wik